Дос Ваљес има више значења:

 Дос Ваљес (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дос Ваљес (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику